Гогосов — фамилия; имеет женскую форму Гогосова.
 Гогосов, Вадим Владимирович (1934—2002) — советский и российский учёный в области механики, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Гогосов, Владимир Антонович (1900—1970) — советский государственный деятель.